Australian Open-mesterskabet i damesingle i december 1977 var den 52. turnering om Australian Open-mesterskabet i damesingle og den tiende udgave af mesterskabet i tennissportens åbne æra. Turneringen var en del af Australian Open i december 1977, der var den anden udgave af mesterskabet i 1977 på grund af en flytning af terminen fra januar til december, og som blev spillet på græsbaner i Kooyong Lawn Tennis Club i Melbourne, Victoria, Australien i perioden 19. - 31. december 1977.

Mesterskabet blev vundet af førsteseedede Evonne Goolagong Cawley, som i finalen besejrede femteseedede Helen Gourlay Cawley med 6-3, 6-0, og som som dermed vandt titlen for fjerde gang. Det var den sjette af syv grand slam-titler i damesingle i Goolagong Cawleys karriere, og titlen blev vundet uden sættab. Dermed blev Goolagong Cawley den første spiller, der vandt Australian Open-mesterskabet i damesingle uden sættab tre gange. Denne rekord er pr. 2021 fortsat gældende, dog deler hun den nu med Steffi Graf, der tangerede den ved at vinde tre titler uden sættab i perioden 1988-94.

Helen Gourlay Cawley var i sin anden og sidste grand slam-finale i damesingle i hendes karriere. Indtil da havde finalepladsen ved French Open i 1971 været hendes bedste grand slam-resultat i single.

Den forsvarende mester, Kerry Reid, tabte i semifinalen til den senere mester, Evonne Cawley.

Hovedturnering

Deltagere 

Hovedturneringen havde deltagelse af 32 spillere. Fire af deltagerne havde kvalificeret sig til hovedturneringen fra den foregående kvalifikationsturnering (markeret med Q), og derudover fik en af deltagerne i kvalifikationen adgang til hovedturneringen som lucky loser (markeret med LL).

Seedede spillere 

Otte af deltagerne blev seedet.

Resultater

Kvalifikation 

Kvalifikationen havde deltagelse af 32 spillere, der spillede om de sidste fire ledige pladser i hovedturneringen.

Følgende spillere kvalificerede sig til hovedturneringen:

Følgende spillere gik videre til hovedturneringen som lucky losere:

Resultater

Se også 
 Australian Open-mesterskabet i herresingle 1977 (december)
 Australian Open-mesterskabet i herredouble 1977 (december)
 Australian Open-mesterskabet i damedouble 1977 (december)
 Australian Open-mesterskabet i mixed double 1977 (december)

Eksterne henvisninger 
 Australian Open
 ITF - Australian Open 1977 December

Noter 

Australian Open 1977 (december)
1977B